Гола Главица може да се односи на:

 Гола Главица (Равно), насељено мјесто у општини Равно, Федерација БиХ, БиХ
 Гола Главица (Требиње), насељено мјесто у граду Требиње, Република Српска, БиХ